Drăgănești se poate referi la:

 Localități din România
 Drăgănești-Olt - oraș din județul Olt
 Drăgănești - localitate din județul Bihor, reședința comunei cu același nume
 Drăgănești - localitate din județul Galați, reședința comunei cu același nume
 Drăgănești - localitate din județul Iași
 Drăgănești - localitate din județul Neamț, reședința comunei cu același nume
 Drăgănești - localitate din județul Prahova, reședința comunei cu același nume
 Drăgănești - localitate din județul Vâlcea
 Drăgănești - localitate din județul Vâlcea
 Drăgănești-Vlașca - localitate din județul Teleorman, reședința comunei cu același nume
 Drăgănești de Vede - localitate din județul Teleorman, reședința comunei cu același nume

 Localități din Republica Moldova
 Drăgănești - comună din raionul Sîngerei

Vezi și 
 Drăgănescu (dezambiguizare)
 Drăgan (dezambiguizare)
 Drăganu (dezambiguizare)

Toponime românești